Aleksandrovo je lahko:
 Aleksandrovo, Merošina (Srbija)
 Aleksandrovo, Nova Crnja (Srbija)
 Aleksandrovo, danes četrt v Subotici